Trenque Lauquen kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Trenque Lauquen,

Argentina 

 Partido de Trenque Lauquen, kommun, Buenos Aires, 
 Trenque Lauquen (kommunhuvudort), Buenos Aires, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar